León Airport är en flygplats i Nicaragua.   Den ligger i departementet León, i den västra delen av landet. León Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt León Airport är huvudsakligen platt, men söderut är den kuperad. Närmaste större samhälle är León,  kilometer öster om León Airport (stadens centrum).

Omgivningarna runt León Airport är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Källor 

Flygplatser i León (departement)